Warsama ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Ibrahim Warsama (* 1966), katarischer Leichtathlet
 Houssein Said Warsama (* 1983), dschibutischer Fußballspieler
 Ibrahim Aden Warsama (* 1998), dschibutischer Fußballspieler
 Moussa Warsama (* 1988), dschibutischer Fußballspieler